Велодром Андрэ-Петрио (), также известный как Велодром Рубе () — открытый велотрек, расположенный в городе Рубе (департамент Нор, Франция). Он был открыт в 1936 году и является местом финиша монументальной классической однодневной велогонки  с 1943 года.

История 
Он сменил первый велодром Рубе, открытый 9 июня 1895 и разрушенный в 1924 году, который принимал Париж — Рубе с момента её создания до 1914 года.

Велодром расположен в Парке спорта, на восточной окраине Рубе между улицами Roger-Salengro и Parc-des-Sports, менее чем в двух километрах от бельгийской границы. Травяное поле на внутренней стороне трассы используется как место для команды регби Рубе. В 2012 году рядом с ним открылся новый многофункциональный крытый велодром Жана Стаблински с дорожкой длиной 250 м, открылся рядом с Vélodrome André Pétrieux.

На велодроме Рубе также проходили чемпионаты Франции по шоссейному велоспорту в 1966 и 1971 годах, а с 2006 года зимой на нём проводится гонка по велокроссу, входившая в календарь Кубка мира по велокроссу 2008—2009, 2009—2010 и 2012—2013 гг.

В центре велодрома расположено травяное поле, на котором проводятся матчи по регби местного клуба.

Андре Петрио (отец и сын) 
Андре Петрио (отец) был владельцем бара на углу улиц Jules-Guesde и Lannoy «Chez Pétrieux».

 Он также являлся одним из создателей велосипедного клуба. Его сын, также названный Андре Петрио, был руководителем спорта в городе Рубе. По словам местного избранника Анри Планкерта, также личный друга Андре Петрио (сына) «Велодром назван в честь Андре Петрио отца и сына, хотя для меня это в основном сын».

Галерея

Примечания 

Париж — Рубе
Велотреки
Спортивные сооружения Франции